Suminagashi ist der Name

 einer japanischen Technik zur Herstellung von Buntpapieren
 einer japanischen Stahlsorte